Зимска универзијада 2013. је XXVI Зимска универзијада, међународно мултиспортско зимско такмичење одржано у Трентину, (Италија), од 11. до 21. децембра 2013. Првобитно је било планирано да се ова Универзијада одржи у Марибору ( Словенија), али је Влада Републике Словеније у фебруару 2012. поништила своју одлуку да деломично финансира ово такмичење, због финансијских проблема. У марту 2012, Међународна федерација универзитетског спорта (ФИСУ) одлучила да Зимску унивезијаду 2013. организује на неком другом месту. 

ФИСУ је званично објавио да ће област Трентино у Италији бити нови домаћин.

Спортови на Универзијади

Земље учеснице 
Учествовала је 51 земља са 1.725 учесника

  (21)
  (32)
  (3)
  (18)
  (9)
  (2)
  (5)
  (1)
  (12)
  (106)
  (58)
  (10)
  (71) 
  (14)
  (34)
  (35)
  (2)
  (26)
  (55)
  {1)
  {17)
  {10)
  (3)
  {101} (домаћин)
  {119}
  {54)
  (70)
  {28)
  {6)
  (2)
  (2)
  {1)
  (4)
  {13)
  (7)
  (34)
  (85)
  (184)
  {1)
  Србија (9)
  {47}
  (34)
  {1)
  (31)
  {58)
  (57)
  (6)
  {1)
  {27)
  {92)
  (106)

Сатница

Биланс медаља

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајту Зимске универзијаде у Трентину

Зимске универзијаде
Спорт у Италији
Спорт у 2013.